

Особи 

Ескаланте () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Амат Ескаланте — мексиканський кінорежисер, продюсер і сценарист
 Гонсало Ескаланте — аргентинський футболіст

Топоніми 

 Ескаланте — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кантабрія
 Ескаланте — пустеля в США